Assou bezeichnet mehrere Fließgewässer in Frankreich:
 Assou (Agout), Nebenfluss des Agout in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Assou (Aveyron), Nebenfluss des Aveyron in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Assou (Dadou), Nebenfluss des Dadou in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Assou ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Assou-Ekotto (* 1984), kamerunischer Fußballspieler
 Mathieu Assou-Ekotto (* 1978), kamerunischer Fußballspieler